Bartolomeu este un nume de familie sau prenume masculin care se poate referi la:
 Bartolomeu-Natanael (Apostol)
 Sf. Bartolomeu (24 august): în Noaptea Sfântului Bartolomeu au fost măcelăriți hughenoții francezi de catolici (vezi și Henric al IV-lea al Franței)
 Bartolomeu Diaz un navigator portuhghez
 Bartolomeu I patriarh al Constantinopolului
 Bartolomeu Anania mitropolit

Denumiri geografice
 Bartolomeu, Brașov

Vezi și 
 Listă de zile onomastice

Nume
Prenume masculine